49-й чемпионат мира по биатлону среди юниоров и 14-й среди юношей и девушек () проходил в спорткомлексе Раубичи около Минска с 17 по 24 февраля 2015 года.

Соревнования прошли среди юношей и девушек (до 19 лет), а также среди юниоров и юниорок (до 21 года). Было разыграно 16 комплектов медалей, по 4 в индивидуальной гонке, спринте, преследовании, эстафете.

Результаты Соревнования

Юноши и девушки (до 19 лет)

Юниоры и юниорки (до 21 года)

Таблица медалей

Общая

Юноши и девушки (до 19 лет)

Юниоры и юниорки (до 21 года)

Примечания

Ссылки 
 Расписание и результаты соревнований 
 Официальный сайт IBU

Чемпионаты мира по биатлону среди юниоров
2015 год в биатлоне
Международные спортивные соревнования в Минске
Февраль 2015 года
Чемпионаты мира в Белоруссии
Международные соревнования по биатлону в Белоруссии